

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hiv“ beginnt.

Hiv 



Hive 
 Hively, George (1889–1950), US-amerikanischer Filmeditor und Drehbuchautor
 Hivert, Jonathan (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Hives, Zoe (* 1996), australische Tennisspielerin

Hivj 
 Hivju, Kristofer (* 1978), norwegischer Schauspieler